Ханна Краль (, 20 мая 1935, Варшава) — польская писательница и журналистка.

Биография 
Из еврейской семьи. Выросла в Люблине. В годы войны скрывалась, её отец и многие родственники погибли. После войны воспитывалась в детском доме. Закончила Варшавский университет. С 1955 года работала в столичной газете Życie Warszawy. В 1966—1969 была корреспондентом еженедельника Polityka в СССР, в 1969—1981 — сотрудница Политики, ушла из редакции после объявления военного положения. Работала в кино, преподавала журналистику. С начала девяностых годов сотрудничала с Gazeta Wyborcza. По её сценариям сняты фильмы Яна Якуба Кольского, Кшиштофа Кеслёвского, с которым она дружила. Ей принадлежат воспоминания о К. Паустовском.

Член Союза писателей Польши.

Книги 
 Na wschód od Arbatu, Warszawa: Iskry, 1972 (репортажи из СССР)
 Zdążyć przed Panem Bogiem, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977 (роман о Варшавском гетто, в соавторстве с Мареком Эдельманом)
 русск.пер.: Ханна Кралль. Опередить Господа Бога. М., Текст, 2011.
 Sześć odcieni bieli, Warszawa: Czytelnik, 1978
 Sublokatorka, Paryż: Libella, 1985; Kraków 1985
 Okna, Londyn: Aneks, 1987; Warszawa 1987
 Trudności ze wstawaniem, Warszawa 1988 (официальное издание — Warszawa: Alfa, 1990)
 Hipnoza, Warszawa: Alfa, 1989
 Taniec na cudzym weselu, Warszawa: BGW, 1993
 Co się stało z naszą bajką, Warszawa: Twój Styl, 1994 (повесть для детей)
 Dowody na istnienie, Poznań: Wydawnictwo a5, 1995
 Tam już nie ma żadnej rzeki, Kraków: Wydawnictwo a5, 1998
 To ty jesteś Daniel, Kraków: Wydawnictwo a5, 2001
 Wyjątkowo długa linia, Kraków: Wydawnictwo a5, 2004 (литературная премия Нике, 2005)
 Spokojne niedzielne popołudnie, Kraków: Wydawnictwo a5, 2004
 Król kier znów na wylocie, Warszawa: Świat Książki, 2006 (номинация на премию Angelus)
 Żal, Warszawa: Świat Książki, 2007
 Różowe strusie pióra, Warszawa: Świat Książki, 2009
 Biała Maria, Warszawa: Świat Książki, 2011

Публикации на русском языке 
 Успеть до Господа Бога
 Отрывок из книги «Белая Мария»
 Синдром уцелевших
 Опередить Господа Бога: Повесть/ Пер. с польского Кс. Старосельской. Послесл. Е.Евтушенко. М.: Текст, 2011

Признание 
Большая премия Фонда Культура (1999). Католический орден Ecce Homo (2003). Лейпцигская книжная премия за вклад в европейское взаимопонимание (2000). Премия Гердера за вклад в развитие европейской культуры (2005). Премия Рикарды Хух (2008). Награждена также другими литературными и журналистскими премиями на родине и за рубежом. Её книги переведены на многие языки мира.

Примечания

Литература 
 Mrugalla G. Die polnische Schriftstellerin Hanna Krall. München: Edition Text + Kritik, 1997
 Kot W. Hanna Krall. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2000
 Hanna Krall/ Red. Elżbieta Kalinowska-Styczeń. Kraków: Villa Decius, 2000
 Mąka-Malatyńska K. Krall i filmowcy. Poznan: Wydawnictwo Poznańskie, 2006
 Antczak J. Reporterka: rozmowy z Hanną Krall. Warszawa: Rosner i Wspólnicy, 2007

Ссылки 
 Персональная страница
 На сайте IMDB
 Ханна Кралль, Culture.pl

Писательницы Польши
Журналисты Польши
Выжившие в Холокосте
Воспитанники детских домов
Лауреаты Литературной премии имени Владислава Реймонта